Джеймс Хоудън Гънли () е новозеландски автомобилен състезател, пилот от Формула 1.

Биография 
Хоудън Гънли е роден в Хамилтън, Нова Зеландия,

Класиране във Формула 1

Източници 
 

Гънли, Хоудън